Zawody w szermierce w konkurencji szpady kobiet indywidualnie odbyły się 12 sierpnia w hali Impact Convention Center.

Złoto wywalczyła Ukrainka Jana Szemiakina, srebro dla Izraelki No’am Mills, a brązowy medal przypadł  Małgorzacie Berezie i Tan Li.

Oprócz Małgorzaty Berezy w tej konkurencji walczyły również trzy Polki: Hanna Cygan (1/8 finału), Małgorzata Stroka (1/16 finału) oraz Magdalena Piekarska (1/16 finału)

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
Strona FISU

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2007
2007